Битва за Пешавар:

 Битва за Пешавар (1001)
 Битва за Пешавар (1758)
 Битва за Пешавар (1834)